Belo peut faire référence à :

Toponymes 

au Brésil
 Belo Horizonte, une ville du Brésil ;
 Campo Belo, une ville du Minas Gerais ;
 Belo Jardim, une municipalité brésilienne ;
 Belo Monte, une municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 Porto Belo, une ville brésilienne du littoral de l'État de Santa Catarina ;
au Cameroun
 Belo, une localité du département de Boyo ;
en République démocratique du Congo
 Belo, un secteur du territoire d'Idiofa dans le Kwilu ;
en Croatie
 Belo, une localité située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Éthiopie
 Belo Jegonfoy, un des 21 woredas dans la région de Benishangul-Gumuz ;
en Inde
 Sadh Belo et Din Belo, deux îles en Inde ;
à Madagascar
 Belo sur Mer, une ville et commune de Madagascar ;
 Belo-sur-Tsiribihina, une ville de Madagascar ;
en Serbie
 Belo Blato, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Zrenjanin et dans le district de Banat central.
en Slovénie
 Belo, une localité située dans la commune de Brda ;
 Belo, une localité située dans la commune de Medvode ;
 Belo, une localité située dans la commune de Šmarje pri Jelšah.

Sociétés 
 Belo Corp., une société multimédia américaine propriétaire du Providence Journal ;
 A. H. Belo, la société actuellement propriétaire du journal.

Personnes

Pseudonyme 

 BélO, Pseudonyme d'un artiste haïtien, du nom de Jean Belony Murat ;

Patronyme 

 Carlos Filipe Ximenes Belo (1948-), un évêque catholique qui a reçu, en compagnie de José Ramos-Horta, le Prix Nobel de la Paix 1996 ;
 Felipe Dias da Silva dal Belo (1984-), footballeur brésilien ;
 João Belo (1910-1960), footballeur portugais ;
 Maria Belo (1938-), femme politique portugaise.

Autres
 João Belo class frigate, une classe de bateaux de la marine portugaise.
  et , noms de lieux slaves signifiant « champ blanc ».
 Barrage de Belo Monte, projet de barrage hydroélectrique sur la rivière Xingu dans l'état du Pará au Brésil

Voir aussi
 
 
 
 
Patronyme hispanique